Alex de Angelis (1968), San Marinees motorcoureur
 Angelo De Angelis (1954-1983), Italiaans crimineel van de Bende van Magliana
 Domenico De Angelis (1852-1904), Italiaans kunstschilder
 Elio De Angelis (1958-1986), Italiaans Formule 1-rijder
 Filippo de Angelis (1792-1872), Italiaans aartsbisschop en kardinaal
 Maximilian de Angelis (1889-1974), Oostenrijks militair, opperbevelhebber tijdens WO II
 Rosemary De Angelis (1933), Amerikaans actrice
 Valentina de Angelis (1989), Amerikaans actrice
Victoria De Angelis (2000), Italiaans bassist